Санкт-Маргаретен () — топоним:

 Санкт-Маргаретен (Бургенланд) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Санкт-Маргаретен (Лунгау) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Санкт-Маргаретен (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.